

Lieux 

 Vasara, un village en Estonie.

Personnalités 

 , un footballeur finlandais né en 1976 ;
 , un athlète finlandais  né en 1983, spécialiste du lancer du poids ;
 Jussi Vasara, un footballeur finlandais né en 1987.

Jeux vidéo 
Vasara est un titre d'œuvre notamment porté par :
 Vasara, une série de jeux vidéo créée par Sammy, Seta et Visco :
 Vasara, le premier jeu de cette série, sorti en 2000 sur .